

Geografia 
 Mali
 Diago – comune rurale del circondario di Kati, nella regione di Koulikoro

Persone 
 Francisco Diago – storico spagnolo
 Raúl Diago – dirigente sportivo ed ex pallavolista cubano